Turniej judo na Igrzyskach Solidarności Islamskiej w 2021 roku odbył się w dniach 15 – 17 sierpnia 2022 roku. Areną zmagań była Konya Technical University Sports Hall w Konya. Pierwotnie turniej miał zostać rozegrany w sierpniu 2021 roku, ale został przełożony z powodu pandemii COVID-19.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy 

2022 w judo
Igrzyska solidarności islamskiej
2022 w Turcji
Konya
Judo w Turcji
Igrzyska solidarności arabskiej